Río San Juan peut désigner :
 le Río San Juan, un cours d'eau d'Argentine ;
 le Río San Juan, un cours d'eau de Colombie ;
 le Río San Juan, un cours d'eau à la frontière entre la Colombie et l'Équateur, affluent du Río Mira ;
 le Río San Juan, un cours d'eau du Mexique affluent du Río Bravo del Norte ;
 le Rio San Juan, un cours d'eau du Mexique affluent du Río Papaloapan
 le Río San Juan, un cours d'eau du Nicaragua ;
 le Río San Juan, un cours d'eau de l'Uruguay ;
 le département du Río San Juan au Nicaragua.